Patronyme

 Suidbert, saint
 Suidbert, chef alamanique

Lieux

 Suidbertswerth, Ile du Rhin
 Schwieberdingen, commune d'Allemagne

en:Suitbert